

Dynastes 
François II est un nom de dynaste notamment porté par :
 François II (1435-1488), duc de Bretagne de 1458 à 1488 ;
 François II (1466-1519), duc de Mantoue de 1484 à 1519 ;
 François II (1544-1560), roi de France de 1559 à 1560 ;
 François II (1572-1632), duc de Lorraine en 1625 ;
 François II (1660-1694), duc de Modène et Reggio ;
 François II Rákóczy (1676-1735), prince de Transylvanie et de Hongrie ;
 François II (1708-1765), grand-duc de Toscane ;
 François II (1768-1835), empereur du Saint-Empire romain et empereur d'Autriche ;
 François II (1836-1894), roi des Deux-Siciles.

Prélats 
François II est un nom de prélat notamment porté par :
 François II de Rohan (1480-1536), évêque d'Angers puis de Lyon ;
 François II de Tournon (1489-1562), archevêque d'Embrun, puis de Bourges, archevêque d'Auch puis de Lyon ;
 François II (1694-1752), évêque d'Uzès de 1728 à 1736, puis de Castres.

Homonymie dynastique